Dietrich Stael ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Stael (Domherr, † 1450) († 1450), Domherr in Münster
 Dietrich Stael (Domherr, † 1496) (um 1418–1496), Domherr in Münster